Isvatnet ( für Eissee) ist der Name folgender Seen:
 Isvatnet (Königin-Maud-Land) in der Schirmacher-Oase, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Isvatnet (Phippsøya) auf der Phippsøya, Spitzbergen, Arktischer Ozean
 Isvatnet (Svenskøya) auf der Svenskøya, König-Karl-Land, Spitzbergen, Arktischer Ozean